Infinite volte – singolo di Giorgia del 2005
 Infinite volte – singolo di Lorenzo Fragola del 2016